Die ITTF World Tour Grand Finals 2019 im Tischtennis fanden vom 12. bis 15. Dezember 2019 im chinesischen Zhengzhou statt.

Einzel 
Für die Qualifikation im Einzel war die Teilnahme an fünf World-Tour-Turnieren (davon mindestens ein Platinum-Turnier) nötig.

Männer

Teilnehmer 

Wang Chuqin konnte wegen einer Sperre durch den chinesischen Verband nicht teilnehmen.

Turnier

Frauen

Teilnehmerinnen

Turnier

Doppel 
Für die Qualifikation im Doppel war die Teilnahme an vier World-Tour-Turnieren nötig.

Männer

Teilnehmer

Turnier

Frauen

Teilnehmerinnen

Turnier

Mixed 
Das Mixed-Turnier der Grand Finals fungierte gleichzeitig als Olympia-Qualifikationsturnier, weshalb die Teilnahme auf ein Doppel pro Verband begrenzt war.

Teilnehmer

Turnier

Videobeweis 
Erstmals wurde in einem Tischtennisturnier der Videobeweis, der sogenannte Table Tennis Review (TTR), eingesetzt. Profitiert hat Timo Boll, dessen Aufschlag vom Schiedsrichter als fehlerhaft gewertet wurde, weil Timo Boll den Ball nicht, wie vorgeschrieben, mindestens 16 Zentimeter hochgeworfen habe. Der Videobeweis zeigte jedoch eine Wurfhöhe von 17,2 cm. Damit wurde die Schiedsrichterentscheidung korrigiert, der Aufschlag war korrekt.

Weblinks 
 Die Grand Finals 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 19. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 19. November 2019)

Einzelnachweise 

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Zhengzhou
Tischtenniswettbewerb in der Volksrepublik China
Tischtennisveranstaltung 2019